Agios Georgios peut faire référence à :
 Ágios Geórgios (Corfou) ;
 Ágios Geórgios (Limassol) ;
 Ágios Geórgios (Thessalonique) ;
 Ágios Geórgios, île de la Mer Égée ;
 Ágios Geórgios (Eubée) : village de l'île d'Eubée.